A 2011-es WTCC cseh nagydíj volt a 2011-es túraautó-világbajnokság ötödik fordulója. 2011. június 19-én rendezték meg a Masaryk Circuiten, Brnóban.

Időmérő 

* Michelisz Norbert Q1-es és Q2-es idejét is törölték, mert 12 kg-mal könnyebb volt az autója a megengedettnél, így az utolsó helyről indul mind a kettő futamon.

Első futam 

 Y – Yokohama bajnokság

Második futam 

 Y – Yokohama bajnokság
* Michelisz Norbert 30 másodperces időbüntetést és három futamra felfüggesztett 10 rajthelyes büntetést kapott a Darryl O'Young-al való ütközés miatt.

Külső hivatkozások 
Hivatalos eredmény

Csehnagydíj
WTCC2011